Título nobiliario otorgado a Sebastián de la Cuadra (1692-1759), secretario de estado de Felipe V, por el mismo rey.

El marquesado de Villarias goza de Grandeza de España. Actualmente está vacante.

Lista de titulares 

Marqueses de Villarías que desempeñaron alguna función importante:

 I: Sebastián de la Cuadra y Llarena (1692-1759), Secretario de estado de España

Villarias
Villarias
Villarias